Безіменна — річка в Україні, в Андрушівському районі Житомирської області. Права притока Гуйви (басейн Дніпра).

Опис 
Довжина річки 12 км. Площа басейну 23,8 км².

Розташування 
Бере початок на південному заході від Любимівки. Тече переважно на північний захід через Лісівку і в Андрушівці впадає у річку Гуйву, праву притоку Тетерева.

Примітки 

Малі річки України
Річки Житомирської області
Андрушівка
Річки Андрушівського району
Статті про річки Житомирської області без зображення в картці
Річки України без назви